Saint-Sever ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sever im Département Landes
 Saint-Sever-Calvados im Département Calvados
 Saint-Sever-de-Rustan im Département Hautes-Pyrénées

Saint-Sever steht für:
 Abtei Saint-Sever, Abtei in der Gemeinde Saint-Sever, Département Landes